Хищные птицы — группа птиц. Также этот термин (, Birds of prey) может означать:

 «Хищные птицы» — американский телесериал (2002—2003).
  — команда героев из комиксов.
  — фантастическая повесть (1984) Дэвида Дрейка.
  — музыкальный альбом (2003) группы Live.
 «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — американский фильм 2020 года.
 Boeing Bird of Prey — американский стелс-самолёт, произведённый в единственном экземпляре.

См. также 
 Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники
 Sunset (Bird of Prey)